Joseph-François Garnier (1755-1825), hautboïste et compositeur français ;
 Joseph Garnier (1813-1881), économiste et homme politique français.